Зайниев — это фамилия:

 Зайниев, Ильгиз Газинурович (род. 1987) — российский драматург, режиссёр.
 Зайниев, Нуриддин Зайниевич (род. 1952) — узбекский политик.
 Зайниев, Фарход Нуритдинович (род. 1981) — узбекский финансист.